Alberto Rivera puede referirse a:

 Alberto Rivera Pizarro (1978), futbolista español.
 Alberto Rivera (1935-1997), activista religioso español.
 Alberto Pablo Rivera (1985), cineasta ecuatoriano.
 Albert Rivera Díaz (1979), político español.